Dollfuß-Platz oder Dollfuss-Platz steht für:

 Dr. Dollfuss Platz in Mank, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Dr.-Dollfuß-Platz, zeitweiser Name des Makartplatzes in Salzburg
 Dr.-Engelbert-Dollfuß-Platz, zeitweiser Name des Sillerplatzes in Wien, siehe Liste der Straßennamen von Wien/Hietzing